Уэ́ст-Че́стер — название нескольких населённых пунктов в США:

 Уэст-Честер (Айова)
 Уэст-Честер (Огайо)
 Уэст-Честер (Пенсильвания)

См. также
Уэстчестер